O Campeonato Internacional de Tênis de Santos de 2013 foi um torneio profissional de tênis jogado em quadras de saibro. Foi a terceira edição do torneio, que era parte do ATP Challenger Tour de 2013. Ela ocorreu em Santos, São Paulo, Brasil, entre 15 e 21 de abril de 2013.

Simples

Finais

Duplas

Finais

Ligações externas
Site Oficial

 
ATP Challenger Tour de 2013
Tênis de 2013 no Brasil